Йы́гева:

 Йыгева — город на востоке Эстонии.
 Йыгева — волость в Эстонии, в составе уезда Йыгевамаа.
 Йыгева — посёлок в волости Йыгева уезда Йыгевамаа.
 «Йыгева» — железнодорожная станция в городе Йыгева на линии Таллин — Тарту. 
 «Йыгева» — совхоз в Эстонской ССР.

См. также 
 Йыгевамаа